Aboukir peut désigner :
 Aboukir (en arabe أبو قير), village d'Égypte qui a donné son nom à une baie où fut livrée la bataille d'Aboukir de 1799 ;
 Aboukir, nom utilisé pour désigner la ville de Mesra, en Algérie, pendant la période française.

Voir aussi 

 Aboukir Bay, trois-mâts construit en 1883
 Baie d’Aboukir, baie de la mer Méditerranée, située entre Aboukir et Rachid, en Égypte
 
 Rue d'Aboukir, voie de Paris nommée d’après la bataille d'Aboukir de 1799
 Rue d'Aboukir, ancien nom de la rue rue Guillaume-Apollinaire, à Lille, en France

Homonymie de toponyme